Die Tenerife Ladies Open 2021 war ein Damen-Tennisturnier auf Guía de Isora, Teneriffa. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 18. bis 24. Oktober 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Tenerife Ladies Open 2021 fand vom 16. bis 17. Oktober 2021 statt. Ausgespielt werden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier auf Teneriffa